Ханумангарх (, ) — город и муниципалитет на севере индийского штата Раджастхан. Административный центр округа Ханумангарх.

География 
Расположен на берегах реки Гхаггар, примерно в 400 км к северо-западу от Дели, на высоте 176 м над уровнем моря.

Население 
Население по данным на 2001 год составляет 129 654 человека. Доля мужчин — 54 %, женщин — 46 %. Уровень грамотности — 65 %. Основные языки населения — багри (самый распространённый), харьянви, хинди и пенджаби.

Источник:

Транспорт 
Ханумангарх является крупной железнодорожной станцией.

Примечания 

Города Раджастхана